Komórka gwiaździsta, neuron gwiaździsty – typ morfologiczny neuronu charakteryzujący się radialnym ułożeniem dendrytów, nadającym mu kształt gwiazdy. 

Komórki gwiaździste pełnią rolę interneuronów, czyli przekazują impulsy nerwowe między neuronami (na niewielką odległość). Występują, między innymi, w:
 warstwie drobinowej kory móżdżku, gdzie tworzą synapsy na dendrytach komórek Purkiniego i działają na nie hamująco przez uwalnianie neuroprzekaźnika GABA
 warstwie 4C pierwszorzędowej kory wzrokowej, gdzie pośredniczą w przekazywaniu informacji wzrokowej od wzgórza do wyższych warstw kory: otrzymują sygnały pobudzające od komórek zwojowych P i M ciała kolankowatego bocznego wzgórza i same również działają pobudzająco na neurony piramidowe warstwy 4B.

Przypisy 

Komórki nerwowe